Дворянка:
 Дворянка — представительница дворянского сословия.

Топоним

Россия 
 Дворянка — хутор в Черемисиновском районе Курской области.
 Дворянка — село в Ханкайском районе Приморского края.

Украина 
 Дворянка — село в Доманёвском районе Николаевской области.